Бартоломе́о Агуэ́ро (; 1531, Севилья — 1597, там же) — испанский хирург.

Биография 
По некоторым данным родился в 1527 году. Знаменитый испанский хирург XVI века, любимец севильских бандитов, во время войн говоривших, что «вверяют себя Богу и доктору Агверо». Разработал новую методику заживления ран.
Родился в Севильи, там же учился в университете, в котором достиг звания доктора и позже заведовал кафедрой хирургии, служил хирургом в больнице кардинала Севильи. Вся его жизнь прошла в его родном городе, в котором он умер в возрасте семидесяти лет. Его сочинения были собраны и опубликованы его сыном под заглавием «Tesoro de la verdadera cirurgjiia, y via particular contra la commun opinion» (Севилья, 1604, in fol.)

Труды 
 «Avisos particulares de cirugía contra la común opinión», (1584): Sevilla.
 «Tesoro de la verdadera cirugía y vía particular contra la común opinión», (1604): ed. Francisco Pérez, Sevilla. (1654): Claudio Marcé, Valencia.

Примечания

Литература 
 ÁLVAREZ SIERRA, J. (1961): «Historia de la Cirugía Española», Diana Artes Gráficas, Madrid.
 CASTAÑO ALMENDRAL, A. (1959): «La obra quirúrgica de Bartolomé Hidalgo de Agüero», Seminario de Historia de la Medicina, II: 249—307, Salamanca.
 HERNÁNDEZ MOREJÓN, A. (1843): «Historia Bibliográfica de la Medicina Española», Madrid. (1967): ed. facsímil, Nueva York.
 PÉREZ ALBACETE, M. (2000): «La Urología en el Renacimiento», en «Historia Biográfica y Bibliográfica de la Urología Española», pág. 96, Edicomplet, Madrid.

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Медики Испании
Медики XVI века
Родившиеся в 1531 году
Умершие в 1597 году
Хирурги Испании